A Fugitive from Justice – cortometraggio del 1912 diretto da Francis J. Grandon
A Fugitive from Justice – cortometraggio del 1914 diretto da Preston Kendall
A Fugitive from Justice – film del 1940 diretto da Terry O. Morse (come Terry Morse)